Brown Apartments bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Brown Apartments (Cedar Rapids, Iowa), NRHP-ID: 10000075
 Brown Apartments (Portland, Oregon), NRHP-ID: 91001553